Wonderbook (МФА: [ˈwʌndəbuk], ) — периферийное устройство дополненной реальности для консоли Playstation 3. Пользователь, владея физическим объектом, похожим на книгу, может ознакомиться с его содержимым при помощи программного обеспечения, отображающего цифровое изображение на экран Playstation 3.

Разработка 
Wonderbook был анонсирован в 2012 году во время пресс-конференции Sony на Electronic Entertainment Expo (). Это книга дополненной реальности, предназначенная для использовании совместно с PlayStation Move и PlayStation Eye. Wonderbook обладает технологией компьютерного зрения, разработанной вместе с Университетом Оксфорд Брукс (). Продаваемый под лозунгом «Одна книга, тысяча история», он был выпущен одновременно с игрой «Книга заклинаний» () во время летних каникул 2012 года.

Список совместимых игр 
 
 
 
 
 Не подтверждённая информация о будущих играх (или игре) от Disney

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (Европа)

Игровые контроллеры
Дополненная реальность
Компьютерные игры, изданные Sony Interactive Entertainment